Uncle Tobys Hardcourts 2004 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования игрались на открытых хардовых кортах.

Турнир-2004 является 8-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Голд-Косте со 5 по 10 января 2004 года. Турнир являлся одним из первых соревнований WTA в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Ай Сугияма (№ 10 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ай Сугияма в 6-й раз в карьере побеждает на одиночных соревнованиях ассоциации. Во второй раз титул завоёван в Голд-Косте.
 Надежда Петрова во 2-й раз уступает в одиночном финале соревнования ассоциации. Оба поражения россиянке нанесла Ай Сугияма.

Парный разряд

Факты 
 Светлана Кузнецова завоёвывает свой 9-й в карьере титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Елена Лиховцева завоёвывает свой 18-й в карьере титул на парных соревнованиях ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Uncle Tobys Hardcourts

 WTA Тур 2004

 WTA 3-я категория

 Портал: Теннис

Австралия
Теннис
Январь 2004 года
2004